Kuntsche ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Kuntsche (* 1939), deutsche Malerin und Grafikerin, Ehefrau von Wolf-Eike Kuntsche
 Siegfried Kuntsche (* 1935), deutscher Historiker und Archivar
 Wolf-Eike Kuntsche (* 1941), deutscher Bildhauer, Ehemann von Bärbel Kuntsche